XXVII Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Warszawa – Berlin – Praga w dniach 8-22 maja 1974 roku. Do 14-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 1806,5 km, wystartowało 106 zawodników z 18 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (8 maja 1974), Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki (20 km), jazda indywidualna na czas

II etap, (9 maja 1974), Płońsk – Toruń (152 km)

III etap, (10 maja 1974), Toruń – Poznań (150 km)

IV etap, (11 maja 1974), Poznań – Zielona Góra (126 km)

V etap, (12 maja 1974), Międzyrzecz – Gorzów Wielkopolski (48,5 km), jazda indywidualna na czas

VI etap, (12 maja 1974), Gorzów Wielkopolski – Szczecin (106 km)

VII etap, (14 maja 1974), Szczecin – Neubrandenburg (145 km)

VIII etap, (15 maja 1974), Neubrandenburg – Berlin (128 km)

IX etap, (16 maja 1974), Poczdam – Lipsk, (170 km)

X etap, (17 maja 1974), Lipsk – Karl-Marx-Stadt (141 km)

XI etap, (19 maja 1974), Karl-Marx-Stadt – Sokolov (164 km)

XII etap, (20 maja 1974), Sokolov – Uście nad Łabą (158 km)

XIII etap, (21 maja 1974), Uście nad Łabą – Mladá Boleslav (128 km)

XIV etap, (22 maja 1974), Mladá Boleslav – Praga (160 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Bibliografia 
 Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 354-368.

Linki zewnętrzne 
 Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1974
1974 w Polsce
1974 w Europie